Перша Ліга Туреччини 1977—1978  — 20-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдев'яте здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Трабзонспор переміг у Кубка Туреччини 1977—1978, але був відсторонений від участі у у Кубку володарів кубків 1978—1979.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1977-1978
Туреччина
Туреччина
1977 у турецькому спорті
1978 у турецькому спорті